Линн Пи́кнетт (; род. 1947, Фолкстон, Кент, Великобритания) — британская писательница, исследовательница паранормальных, оккультных, исторических и религиозных тайн.

Биография 
Родилась в апреле 1947 года в Фолкстоне. Детство прошло в Йорке.

Окончила начальную школу Парк-Гроу. Среднее образование получила в .

Получила степень бакалавра гуманитарных наук по английскому языку в . Работала учителем, продавцом и стендап комиком.

В 1971 году стала стажёром и помощником редактора в издательстве Marshall Cavendish.

В 1980-х годах стала заместителем главного редактора журнала-партворка . Была ведущей на каналах  и .

В 1990-е годы была приглашённым куратором проводившейся  выставки «The Unexplained at Bath» и в 1999 году в .

В начале 1990-х Пикнетт познакомилась с Клайвом Принсом, в соавторстве с которым написала ряд бестселлеров. Первой стала книга под названием «Туринская плащаница: как Леонардо да Винчи обманул историю» (), в которой авторы утверждали, что Туринскую плащаницу можно сделать используя стеноп, а Леонардо да Винчи не только её подделал, но и использовал собственное изображение.

В 1997 году Пикнетт и Принс выпустили свою самую известную книгу , которая была использована Дэном Брауном как один главных источников при написании романа «Код да Винчи». Позднее Пикнетт и Принс вместе появились в фильме «Код да Винчи» в небольшом эпизоде, когда главные герои едут в автобусе к церкви Темпла в Лондоне. Роберт Лэнгдон (Том Хэнкс) оставляет своё место, чтобы присоединиться Софи (Одри Тоту) в задней части автобуса, а Пикнетт и Принс в это время сидят слева.

Пикнетт является членом Клуба привидений.

Критика 
Журналист и писатель  отмечает, что «Пикнетт и Принс являются конспирологами с уклоном в оккультизм, паранормальность и НЛО».

Сочинения

Переводы на русский язык

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Линн Пикнетт и Клайва Принса
 

Авторы неакадемических исследований в истории
Авторы энциклопедий и словарей
Дэн Браун
Конспирологи